Семь печатей

  закрывает Книгу жизни перед Агнцем закланным в библейском «Откровении Иоанна Богослова» («Апокалипсисе»).
 «Семь печатей» (2005) — шестой студийный альбом немецкой пауэр-метал группы Primal Fear.

См. также 
 «Пятая печать» (1976) — венгерский фильм Золтана Фабри.
 «Седьмая печать» (1957) — шведский фильм Ингмара Бергмана.
 7 (число)
 Апокалипсис (значения)
 За семью печатями (телеигра)